Проспект Просвеще́ния:

 Проспект Просвещения — проспект на севере Санкт-Петербурга.
 «Проспект Просвещения» — станция Московского-Петроградской линии Петербургского метрополитена.

См. также 
 Улица Просвещения